Галушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Галушино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Галушино — деревня в Псковском районе Псковской области.